TMA je lahko kratica za:

 tetrametilamonijev ion
 tetrametoksiamfetamin, halucinogena droga
 trimetilamin, enostaven amin
 TMA, morska mina
 Sojuz-TMA, rusko vesoljsko plovilo, tudi oznaka misij z njim